L'espressione Giochi olimpici di Pechino può essere riferita a due diverse edizioni dei Giochi olimpici ospitate dalla città di Pechino, in Cina:

Giochi della XXIX Olimpiade, nel 2008
XXIV Giochi olimpici invernali nel 2022